Badash ist der Familienname folgender Personen:

 Barak Badash (* 1982), israelischer Footballspieler
 Yael Badash (* 1979), israelische Sängerin und Schauspielerin